Spring Awakening bezeichnet:
 den englischsprachigen Titel von Frühlings Erwachen, ein 1891 erschienenes Drama von Frank Wedekind
 Frühlings Erwachen (Musical), ein auf dem Drama basierendes, im Jahr 2006 uraufgeführtes Musical
 Spring Awakening (Festival), jährliches Musikfestival in Chicago
 Spring Awakening (1994), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jack Gold aus dem Jahr 1994
 Spring Awakening (2015), griechischer Spielfilm von Constantine Giannaris aus dem Jahr 2015